Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, un tipo di concorso per ottenere fondi ministeriali per finanziare attività scientifiche in Italia
 Alice Prin, modella francese
 Prin-Deyrançon, paesino della Francia occidentale
 Serzy-et-Prin, paesino della Francia settentrionale